Christiaan I (Oldenburg, februari 1426 – Kopenhagen, 21 mei 1481) was een koning van Denemarken, Noorwegen en Zweden.

Hij was de zoon van graaf Diederik de Gelukkige van Oldenburg en gravin Hedwig van Holstein, een dochter van Gerard III van Holstein. In 1440 volgde hij zijn vader op als graaf van Delmenhorst en Oldenburg. In 1448 werd hij tot koning van Denemarken gekozen en in 1450 tot koning van Noorwegen. In 1457 werd hij tot koning van Zweden gekozen en in 1459 erfde hij via zijn moeder het graafschap Holstein, dat op 14 februari 1474 door de keizer tot hertogdom werd verheven. In 1460 kozen de standen van het hertogdom Sleeswijk hem tot hertog. De Zweedse kroon verloor hij in 1464.

In 1449 huwde hij Dorothea van Brandenburg (de weduwe van Christoffel III van Denemarken). Hun oudste overlevende zoon Johan zou hem opvolgen als koning van Denemarken en later ook gekozen worden als koning van Noorwegen en Zweden (als Johan II). Hun jongere zoon Frederik, gehuwd met Anna van Brandenburg, dochter van keurvorst Johan, zou later, van 1523 tot 1533, als Frederik I ook koning van Denemarken en Noorwegen worden. Ook kregen ze een dochter, Margaretha die met koning Jacobus III van Schotland huwde.

Voorouders

Koning van Denemarken
Koning van Noorwegen
Koning van Zweden
Hertog van Sleeswijk
Graaf van Holstein
Huis Oldenburg
Persoon in de 15e eeuw